Naajatsiaat Qaqqaat bezeichnet:
 Naajatsiaat Qaqqaat (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Naajatsiaat Qaqqaat (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland